The Hand (Ruka) – film del 1965 diretto da Jiří Trnka
 La mano (The Hand) – film del 1981 diretto da Oliver Stone